Искровка — название населённых пунктов на Украине:

 Искровка — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Искровка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Искровка — село в Чутовском районе Полтавской области.

См. также 
 Искра
 Искрово